Куликівський район

 Куликівський район — район Чернігівської області України з центром у смт Куликівка.
 Куликівський район (Львівська область) — колишній район Львівської області який існував у 1940–1959 рр із центром у смт Куликів

Багатозначні топоніми